

Sigle 
 Scuola di guerra aerea – edificio militare di Firenze
 Secrétariat Général pour l'Administration – Segretario generale per l'amministrazion del Ministero della difesa francese
 Sistema di gestione ambientale
 Small for Gestational Age – neonati il cui peso è basso per l'età e inferiore al 10° percentile
 Stargate Atlantis – serie televisiva
 System Global Area – regione di memoria condivisa di una base dati Oracle
 Società di gestione armonizzata – istituto analogo alla società di gestione del risparmio, autorizzato ad operare in Italia ed avente sede in un altro Paese comunitario
 Société Générale Aéronautique – azienda aeronautica francese
 Società per la Gestione di Attività - SGA Bad bank che ha gestito i crediti in sofferenza del Banco di Napoli e poi scelto per gestire i crediti in sofferenza di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca

Codici 
 SGA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sheghnan (Afghanistan)
 sga – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua antico irlandese (fino al 900)